Путна има више значења:

 Путна (Караш-Северин), насеље у округу Караш-Северин у Румунији
 Путна (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Путна (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Путна (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији